Suleyman Shah (, nome completo Süleyman bin Kaya Alp () fu il figlio di Kaya Alp e il padre di Ertuğrul, che, a sua volta, sarà il padre di Osman I, il fondatore dell'Impero che porterà il suo nome (Impero ottomano). Fu anche padre di Sungur Tekin,di Gündoğdu Bey e di Dündar Bey. Si dice che Suleyman Shah sia affogato nel fiume Eufrate, in Siria, quando, assieme alla sua tribù sconfitta, stava fuggendo all'invasione mongola.

La sua tomba, a Qal'at Ja'bar o nei suoi pressi, è stata storicamente associata a lui. In accordo con l'Articolo 9 del Trattato di Ankara del 1921, firmato da Francia e Turchia, un'area di 8000 metri quadrati, contenente la tomba, è rimasta assegnata al territorio turco, costituendo un'exclave siriana.

L'area su cui sorgeva la tomba fu individuata nel 1921 e fu più tardi inondata nel 1974 dal Lago Assad, il lago della Diga di Tabqa, l'exclave legale e la tomba furono spostate in un nuovo sito, 80 km più a settentrione di Qalʿat Jaʿbar, a , sulla sponda dell'Eufrate, non lungi dalla cittadina di Sarrin, e sistemata a 35 km dalla frontiera turca.
La Turchia repubblicana ha mantenuto una piccola presenza militare sul luogo, come guardia in onore all'interno del monumento e ha seguitato a mantenerla durante tutta la guerra civile siriana.

Nel febbraio 2015, il governo turco ha inviato truppe per evacuare la tomba e far rientrare i militari colà stanziati, per una nuova loro dislocazione. Il Primo ministro turco, Ahmet Davutoğlu, ha scritto sul suo account twitter che le truppe e la tomba sarebbero state evacuate in territorio turco, dicendo che il manufatto sarebbe stato spostato altrove, sempre in territorio siriano, per creare una nuova exclave turca.

Note

Voci correlate 
Tomba di Suleyman Shah

Altri progetti 

S
Morti per annegamento